Братислав Димитров (Скопје, 22. март 1952) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1979. || Томи од бензиската пумпа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1981. || Стојче ТВ филм || Стојче
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || Манев
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци